Олаберрия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 6,92 км². Население — 948 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан в 1804 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Olaberria/Olaberriko Udala
 Olaberría en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа